CNH steht als Abkürzung für:

 das Unternehmen CNH Global
 CNH Industrial, einen Hersteller von Investitionsgütern, wie Nutzfahrzeugen
 das Währungssymbol für die außerhalb Chinas gehandelten Renminbi

Abkürzung